Ford Escort har flere betydninger:
 Ford Escort − en bilmodel fremstillet af Ford til det europæiske marked i årene 1968 til 2000
 Ford Escort − en stationcarversion af Ford Squire bygget i årene 1955 til 1961
 Ford Escort (USA) − en bilmodel fremstillet af Ford til det amerikanske marked i årene 1980 til 2003
 Ford Escort (Kina) − en bilmodel fremstillet af Ford til det kinesiske marked siden 2015